Csehország
 Stanoviště, település a Brno-vidéki járásban
 Stanoviště, Mariánské Lázně településrésze a Chebi járásban